Лос Венадос има више значења:

 Лос Венадос, Лос Елизалде (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Венадос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Венадос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Венадос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Венадос, Ема Силвија Тревињо (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Венадос (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Венадос, Антигва Кинта де Монтенегро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Венадос (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Венадос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Венадос, Сантандер (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Венадос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Венадос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Венадос, Исла лос Венадос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Венадос (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику